Мементо:
 «Мементо» — парк в Будапеште, музей под открытым небом.
 «Помни» () — американский психологический детектив Кристофера Нолана 2000 года.